

Прізвище 

Соваж () — французьке прізвище.
 Соваж Анрі Еміль — французький палеонтолог та іхтіолог.
 Соваж Жан-П'єр — французький хімік.

Мистецтво 
 «Тітка Соваж» — новела французького письменника Гі де Мопассана.

Французькі прізвища